Списак непокретних културних добара у Републике Српске је састављен од непокретних културних добара са националне листе споменика БиХ и добара која имају валоризациону основу у складу са Законом о културним добрима Републике Српске. На листи се налази 781 непокретно културно добро. Споменици су распоређени у осам категорија - првих седам категорија су заправо тип културног добра, док је осма категорија списак споменика који се налазе у регистру непокретних културних добара Републике Српске али им није одређен тип.

Непокретна културно−историјска добра Републике Српске

Напомена 
У колонама с десне стране обиљежен је тип коме културно добра припада:

Национална листа споменика Босне и Херцеговине
 а) историјске грађевине и споменици
 б) градитељске цјелине
 в) подручја
Добра која имају валоризациону основу
 г) споменици културе
 д) археолошки локалитети (само они који се налазе и на листи националних споменика или у регистру СР БиХ)
 ђ) просторне културно-историјске цјелине
 е) знаменита мјеста

Уколико се културно добро налази у регистру СР БиХ, а није му одређен тип коме припада, то је напоменуто у колони Национална листа споменика.

Види још 
 Национални споменик Босне и Херцеговине

Извори 
 Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (2015):Измјена и допуна просторног плана Републике Српске до 2025. Бањалука: Урбанистички завод

Референце

Спољашње везе 

Непокретна културна добра Републике Српске